Сырдах  — название населённых пунктов в Республике Саха (Якутия) России

 Сырдах — село в Усть-Алданском улусе.
 Сырдах — село в Якутске.